Municipio de Red Hill puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Red Hill (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Ouachita.
 Municipio de Red Hill (condado de Mitchell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Mitchell.